De Juliis – cognome italiano
 Amelio De Juliis – partigiano e militare italiano
 Emiliano De Juliis – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano